Фрэнки и Джонни ()

 Фрэнки и Джонни — фильм с Элвисом Прэсли
 Фрэнки и Джонни — фильм с Аль Пачино